Darryl McDaniels, noto anche con lo pseudonimo di DMC (1964) – rapper statunitense
 Hattie McDaniel (1895-1952) – cantante e attrice statunitense
 Jackie McDaniels (1939) – giocatrice di poker statunitense
 Jaden McDaniels (2000) – cestista statunitense
 Jalen McDaniels (1998) – cestista statunitense
 Jim McDaniels, propr. James Ronald McDaniels (1948-2017) – cestista statunitense
 Josh McDaniels (1976) – ex-wide receiver e allenatore di football americano statunitense
 K.J. McDaniels, propr. Kevin McDaniels jr. (1993) – cestista statunitense
 Lashun McDaniels, indicato anche come LaShun McDaniel (1966) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense con cittadinanza italiana

Pagine correlate
McDaniel